donkere korstmosuil
 donkergroene korstmosuil
 groene korstmosuil
 lichte korstmosuil